Jarebice je lahko:
 Jarebice, Loznica (Srbija)
 Jarebice, Tutin (Srbija)